Маниналтепек има више значења:

 Маниналтепек (Сан Хуан Киотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Маниналтепек (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику